Joseph Kehren ist der Name folgender Personen:

* Joseph Kehren (Maler, 1817) (1817–1880), deutscher Maler und Freskant
 Joseph Kehren (Maler, 1860) (1860–1922), deutscher Porträtmaler der Düsseldorfer Schule